«Фенербахче» () — турецкий баскетбольный клуб из города Стамбул. В 2006 году произошло слияние с другим клубом из Стамбула — «Улкер», после которого команда носила название «Фенербахче-Улкер». Летом 2015 года компания Ülker прекратила спонсорскую поддержку клуба, и он вернул себе прежнее название. «Фенербахче» с 2012 года проводит предсезонные товарищеские матчи с командами НБА. В 2012 году клуб обыграл «Бостон Селтикс» на своей площадке, а в 2015 году — «Бруклин Нетс» в Нью-Йорке. В 2016 году впервые среди всех турецких клубов смог выйти в финал Евролиги, где в упорной борьбе проиграл в овертайме московскому ЦСКА. В 2017 году стал первым турецким клубом, которому удалось стать чемпионом Евролиги, обыграв в финале греческий «Олимпиакос».

Титулы 
 Чемпион Турции: 1957, 1959, 1965, 1991, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
 Кубок Турции: 1966, 1967, 2010, 2011, 2013, 2019, 2020
 Суперкубок Турции: 1990, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017
Евролига:
 Победитель (1 раз): 2017
 Финалист (2 раза): 2016, 2018

Спонсорские названия 
Согласно спонсорским соглашениям «Фенербахче» в разное время носил разные официальные названия:
 Фенербахче Улкер (Ülker) (2006–2015)
 Фенербахче Догуш (Doğuş) (2017–2018)
 Фенербахче Беко (Beko) (2018–н.в.)

Сезоны

Текущий состав

См. также 
 Фенербахче (женский баскетбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба   
 «Фенербахче» на сайте Евролиги 
 Клубная статистика 

Баскетбольные клубы Турции
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Стамбуле